Ketsen: het laten stuiteren van steentjes op water
Kloven (steen): het breken van een steenblok door middel van een wig of beitel
Meervoud van keil, een ander woord voor een wig (gereedschap) of keg
Meervoud van keil, een woord voor de aanduidingen op de wijzerplaat van een horloge